|-
| 178801 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178802 - || 2001 FN || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178803 Kristenjohnson || || 19 de març de 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 178804 - || || 22 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178805 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178806 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178807 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178808 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178809 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178810 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178811 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178812 - || || 27 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178813 - || || 27 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178814 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178815 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178816 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178817 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178818 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178819 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178820 - || || 27 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178821 - || || 30 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178822 - || || 18 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178823 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178824 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178825 - || || 13 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178826 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178827 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178828 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178829 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178830 - || 2001 HT || 18 d'abril de 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 178831 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178832 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178833 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178834 - || || 24 d'abril de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 178835 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178836 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178837 - || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178838 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178839 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178840 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178841 - || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178842 - || || 23 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178843 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178844 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178845 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178846 - || 2001 JT || 10 de maig de 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 178847 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178848 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178849 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178850 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178851 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178852 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178853 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178854 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178855 - || || 21 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178856 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178857 - || || 18 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178858 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178859 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178860 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178861 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178862 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178863 - || || 18 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178864 - || || 21 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178865 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178866 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178867 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178868 - || || 17 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178869 - || || 19 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178870 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178871 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178872 - || || 24 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178873 - || || 26 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178874 - || || 28 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178875 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178876 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178877 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178878 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178879 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178880 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178881 - || 2001 OY || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178882 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178883 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178884 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178885 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178886 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178887 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178888 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178889 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178890 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178891 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178892 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178893 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178894 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178895 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178896 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178897 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178898 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178899 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178900 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

8